een historisch motorfietsmerk; zie Flanders (motorfiets)

Zie ook de motorfietsmerken:
 Bologne-Elk
 Lincoln-Elk

Zie ook
Ełk (doorverwijspagina)
Elk City (doorverwijspagina)
Elk River (doorverwijspagina)
Van Elk (doorverwijspagina)